Численность населения Великобритании по оценкам на июнь 2021 года составляет 67 081 000 человек.
Численность населения Великобритании по данным переписи 2011 года составила 63 181 775 человек, в том числе в Англии — 53 012 456 человек, в Шотландии — 5 295 000 человек, Уэльсе — 3 063 456 человек, в Северной Ирландии — 1 810 863 человек. По своей структуре оно отличается многонациональностью, поликультурностью и смешанным характером заселения эмигрантов и коренных жителей. Подробные отчёты обо всех аспектах жизни населения приводятся на государственном сайте статистики.

История 
Далёкими предками жителей Соединённого королевства были кельты (лишь шотландцы берут начало от пиктов и гэлов, позднее смешавшихся с кельтами). Между 55 годом до н. э. и V веком н. э. территория современного государства находилась под властью римлян, после их ухода здесь утвердились германские племена англов, саксов и ютов, постепенно подчинившие кельтов.

Сегодня же господствующая и наиболее многочисленная группа населения Великобритании — англичане, английский язык входит в северо-западную группу германских языков. Также большинство кельтского по происхождению населения страны шотландцев и валлийцев говорят на английском. Английский язык широко распространён и за пределами государства Великобритания.

С 1348 по 1450 годы в Англии наблюдалась убыль населения в основном из-за периодических эпидемий чумы.

С 1740-х годов, с началом Промышленной революции, население Англии и Уэльса, в меньшей степени — Шотландии, начало расти все возрастающими темпами, увеличившись с 7,2 млн до 20,9 млн человек за 110 лет, и превратившись в первое в мире урбанизированное общество. Среди причин значительного снижения смертности и увеличения рождаемости, повлёкших беспрецедентный рост населения, называются общий экономический рост, развитие земледелия, транспорта, промышленности и торговли, изменения в медицине, санитарии и гигиене, а также уменьшение потребления алкоголя.

С начала XIX века и до конца 1930-х годов из Великобритании происходил отток населения, главным образом в страны Британского Содружества и США, который превосходил приток иммигрантов. За период с 1871 по 1931 год чистая убыль населения составила 4 млн человек. В последующие 30 лет общий баланс изменился в пользу иммигрантов; впрочем, население продолжало уезжать из Шотландии и Уэльса как за границу, так и в Англию. В 1930-е годы Великобритания приняла около 250 тыс. беженцев из Европы, значительное количество ирландских иммигрантов и бывших эмигрантов. Началом массовой миграции в Великобританию считается 22 июня 1948 года, когда в Лондон прибыл корабль «Windrush» с иммигрантами из Карибского бассейна. 1958 года возрос поток эмигрантов из стран Британского Содружества, особенно из Вест-Индии и Пакистана. С 1960 и по 1962 год число иммигрантов превысило число эмигрантов на 338 тыс. человек. Три четверти этого количества составляли выходцы из стран Содружества и почти половина — из Вест-Индии. В законодательном плане иммиграция из этих стран была облегчена тем, что выходцы из бывших британских колоний обладали в те годы правом на получение британского паспорта. Вместе с тем в этот же период продолжался эмиграционный отток из Британии в Канаду, Австралию и в США. При этом среди эмигрантов было много высококвалифицированных специалистов и ученых.

В 1962 году Парламент Великобритании уполномочил правительство принять меры по ограничению числа иммигрантов из стран Содружества и из Ирландии. В результате иммиграция из стран Содружества уже в 1963 году составила 66 тыс., а с начала 1967 года отмечалось её стабильное сокращение. Законы, принятые в 1968, 1971 годах и в последующий период, ещё более сократили приток иммигрантов.

Внутренняя миграция населения была связана с процессом индустриализации. В течение XIX века люди мигрировали из сельских районов в крупные промышленные регионы, а после Первой мировой войны отмечалось крупномасштабное переселение из угольных регионов на юго-восток, особенно в Лондон. С 1930 года наиболее значительный прирост населения отмечался в поясе от Ливерпуля и Манчестера до Лондона.

Национальный состав 
Самая многочисленная группа населения Великобритании — это англичане, которые населяют Англию, большую часть Уэльса и образуют компактные поселения в некоторых районах на юге Шотландии. Шотландцы населяют преимущественно Шотландию — северо-западные области острова Великобритания и прилегающие к их побережью Шетландские, Оркнейские и Гебридские острова. В горах северо-западной части Шотландии проживает своеобразная этническая группа, сохраняющая самобытные традиции и культуру — гэлы (шотландские горцы). Валлийцы населяют преимущественно Уэльс. В Северной Ирландии проживают 500 тыс. коренных жителей — ирландцы (католики), а также 1 млн. англо-ирландцев и шотландо-ирландцев.

На острове Мэн проживает небольшой кельтский народ — мэнцы численностью 47 тыс..

Согласно оценке 2011 года расовый и национальный состав населения был следующим: 87,2 %; чёрные/африканцы/карибские/чернокожие британцы — 3 %; азиаты/азиатские британцы: индийцы 2,3 %, пакистанцы — 1,9 %; смешанные расы — 2%; другие — 3,7%.

Из них выделяют (по историческим регионам на июнь 2020 года):

Основные этнические группы населения по переписи 2001 года:

45 % небелых граждан проживают в Лондоне (78 % темнокожих африканцев, 61 % темнокожих жителей Карибского бассейна, 54 % жителей Бангладеш).

В Великобритании проживает крупная индийская диаспора.

Пакистанцы в Великобритании: 19 % — Лондон, 21 % — Западные нагорья, 20 % — Йоркшир, 16 % — Северо-запад. Расселение небелокожего населения: Англия — 9 %, Уэльс, Шотландия — 2 %, Северная Ирландия — менее 1 %, Нагорья — 13 %, Юго-восток и Северо-запад — 8 %, Йоркшир и Хамбер — 7 %.

По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Великобритании проживало 9 552 110 иммигрантов, или 14,1 % населения страны. Наиболее многочисленные диаспоры африканцев в Великобритании созданы выходцами из Нигерии, ЮАР, Сомали, Кении, Зимбабве, Эфиопии, Уганды, Ганы.

Язык 

Английский язык входит в северо-западную группу германских языков. Помимо англичан, большинство шотландцев и валлийцев, несмотря на своё кельтское происхождение, также говорят на английском языке. Один из северных диалектов англосакского языка послужил основой для создания национального шотландского языка, который по лексике и фонетике значительно отличается от литературного английского.. В этот язык (национальный шотландский) вошло много слов из гэльского (кельтского шотландского), кроме того, на нём сказалось влияние скандинавских языков. Из кельтских языков сохраняет распространение валлийский язык: по переписи 2011 года им владеет 562 тыс. чел. в Англии и Уэльсе. В Великобритании признаны следующие региональные языки: англо-шотландский язык (около 30% населения Шотландии говорит на нём), гаэльский язык (около 60000 человек говорит на нём в Шотландии), валлийский язык (около 20% населения Уэльса говорит на нём), ирландский язык (около 10% население Северной Ирландии говорит на нём), Корнский язык (примерно от 2000 до 3000 человек говорит на нём в Корнуолле) (оценка 2012 г.).

Религия 
Согласно данным The World Factbook состав населения Великобритании по вероисповеданию по состоянию на 2011 год: христиане (включая англиканцев, католиков, пресвитериан и методистов) — 59,5 %, мусульмане — 4,4 %, индуисты — 1,3 %, прочие — 2 %, нет данных — 7,2 %, атеисты — 25,7 %.

Демографическая ситуация в наши дни 
В настоящее время для страны характерен низкий естественный прирост населения и высокий миграционный — результат демографического старения населения и с 1973 года суммарного коэффициента рождаемости ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на одну женщину). К 1970-80-м годам в Великобритании, как и во многих других развитых странах мира, для притормаживания негативных экономических последствий, вызываемых снижением рождаемости ниже уровня воспроизводства населения и увеличением доли пожилого, иждивенческого населения, а также роста среднего возраста населения, была принята либеральная иммиграционная политика, направленная на омолаживание на время население, постепенно замещая пожилое, иждивенческое коренное население иммигрантами, немого повышая суммарный коэффициент рождаемости за счёт первого поколения иммигрантов и даже увеличивая население за счёт всё более нарастающей иммиграции. Неуклонный и постепенный рост количества иммигрантов с середины 1980-х годов (беженцы, высоко и низко квалифицированные, нелегальные иммигранты и т.д.) резко ускорил рост населения Великобритании. За счёт постоянного притока иммигрантов растет население страны, а в экономике Великобритании не снижаются спрос и потребительская активность. 

Занятых мужчин — 13,6 млн, женщин практически в 2 раза меньше — 7,6 млн. Средний возраст населения, участвующего в экономической жизни страны 35-40 лет, однако в связи со «старением» нации наблюдается тенденция к смещению этого возраста до 45-60 лет.

Статистика 
 Возрастная структура населения:
 0—14 лет: 17,7 %;
 15—64 лет: 63,7 %;
 65 лет и старше: 18,7 % (2020 год).   
 Средний возраст:
 всё население — 40,6 года;
 мужчины — 39,6 лет;
 женщины — 41,7 года (2020 год).
 Соотношение числа мужчин и женщин: всё население — 0,99 (2020 год).
 Ожидаемая продолжительность жизни:
 Общая — 81,3 лет;
 Мужчины — 79,02 лет;
 Женщины — 83,7 лет (2021 год).
 Темп прироста населения — 0,48 % в год (2021 год).

Плотность населения

Демографическая статистика с 1900 года

Динамика численности населения 
Динамика численности населения Британских островов по данным переписей населения с 1801 года до 1922
года данные включают население Ирландии. После 1922 года Ирландия стала независимым государством, и в переписи включается только Северная Ирландия.

Численность населения Великобритании по годам

См. также 
 Иммиграция в Великобританию

Ссылки 
 British Historical Statistics стр. 40, 52 и 57

Примечания